Чесноко́в () — русская фамилия. Известные носители:

Чесноков 
 
 
 
 
 Чесноков, Владимир Петрович (1910—1993) — Герой Советского Союза.
 Чесноков, Григорий Дмитриевич (род. 1937) — советский и российский философ.
 
 Чесноков, Егор Александрович (1915—1976) — Герой Советского Союза.
 Чесноков, Игорь Юрьевич (род. 1972) — казахстанский футболист, судья.
 Чесноков, Ислам Хусиевич (род. 1999) — казахстанский футболист.
 Чесноков, Леонид Иванович (1920—1999) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чесноков, Макарий Иванович (1900—1942) — советский военный деятель, полковник (1935).
 Чесноков, Михаил Алексеевич (род. 1961) — советский футболист.
 Чесноков, Никандр Васильевич (1843—1928) — русский-советский поэт.
 
 
 
 Чесноков, Семён Алексеевич (1901—1974) — советский врач, Народный комиссар.
 Чесноков, Сергей Михайлович — советский футболист и баскетболист.

Двойная фамилия 
 Чесноков-Ладыженский, Сергей Геннадиевич (род. 1954) — художник.



См. также 
  (известные носители фамилии)
 Честноков, Владимир Иванович